Banjarjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjarjo, Pacitan, by, Jawa Timur, 
 Banjarjo, Ponorogo, by, Jawa Timur, 
 Banjarjo, Sumberejo, by, Jawa Timur,

Se även
Banjarejo

Robotskapade Indonesienförgreningar